Regionalfenster steht für:

 Regionalfenster (Lebensmittel), eine Kennzeichnung von Lebensmitteln aus regionaler Herkunft
 Regionalfensterprogramm, Zeiträume mit regionsbezogenem Programm im Programmschema überregionaler Fernseh- und Radiosender